Der Ausdruck Incus steht für:

eine Wolken-Sonderform, siehe Incus (Wolke)
die lateinische Bezeichnung eines Knochens im Mittelohr, siehe Amboss (Anatomie)
ein zunächst von Musikern verwaltetes, britisches Schallplattenlabel, siehe Incus Records
ein Tuningunternehmen, siehe Innovative Customization Sys